Rafael de la Fuente Viera (Maldonado, 28 de septiembre de 1883-11 de marzo de 1952) fue un empresario uruguayo, conocido por su labor pionera en el desarrollo urbanístico del balneario de Punta del Este.

Reseña biográfica
Rafael de la Fuente Viera nació en Maldonado, Uruguay, el 28 de septiembre de 1883.
Perteneciente a una familia tradicional de la ciudad de Maldonado, contrajo matrimonio con Renee Edye en 1915  y tuvo cinco hijos.
Luego de una destacada labor gerencial en la banca nacional (Banco de la República Oriental del Uruguay)  de Maldonado, San Carlos y Rocha, desplegó una prolífica actividad inmobiliaria cuando Punta del Este aún estaba en sus albores.

Su obra 
Desde su perspectiva hizo contribuciones de valor en el desarrollo inmobiliario y diseño urbanístico del balneario de Punta del Este, Maldonado, adquiriendo parcelas para su fraccionamiento en solares en distintas zonas, entre ellas Cantegril, Pine Beach y San Rafael. El barrio residencial de El Rincón del Indio le debe no solamente su nombre sino su propia existencia. (Véase Barrios de Punta del Este).

Largamente apreciado  por su caballerosidad, generosidad y bonhomía, falleció en su residencia de “El Peñasco” el 11 de marzo de 1952.

Referencias

Bibliografía 
 Diario El Día, Montevideo. Suplemento. Edición del 24 de agosto de 1952.

Enlaces externos 
 Nota aparecida en el diario El Día de Montevideo el 24 de agosto de 1952

Empresarios de Uruguay